Head or Heart — второй студийный альбом американской певицы Кристины Перри, выпущенный 1 апреля 2014 года на лейбле Atlantic Records.

Промо 

В поддержку альбома Перри отправилась в двухмесячный тур по Северной Америке.

Синглы 
18 ноября 2013 года песня «Human» была выпущена как первый сингл с альбома. По состоянию на 9 декабря 2013 года количество загрузок сингла составило 43 000.

Коммерческий успех 
Head or Heart дебютировал под #4 в американском чарте Billboard 200, а продажи альбома составили 40,000 копий в первую неделю.

Отзывы критиков 
Head or Heart получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Джеймс Кристофер Монгер из Allmusic дал альбому 3.5 из 5 звёзд и описал его как «более уверенный, чем её дебютный альбом, но сохранивший большую часть своей уязвимости».

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы Кристины Перри
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records